Il doppio del torneo di tennis Copa Sevilla 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Ola Kristiansson e Tom Vanhoudt che hanno battuto in finale Fabio Maggi e Juan Antonio Marín 6-0, 6-7, 6-1.

Teste di serie 

 Filippo Messori /  Daniel Orsanic (semifinali)
 Ola Kristiansson /  Tom Vanhoudt (Campioni)

 László Markovits /  Attila Sávolt (primo turno)
 Jon Ireland /  Magnus Norman (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Copa Sevilla 1996